Expensive Planetarium — планетарий, написанный Питером Самсоном для Spacewar!, одна из первых интерактивных компьютерных игр. Был написан в Массачусетском технологическом институте (MIT), в том числе студентом Стивеном Расселлом. Игра Spacewar! впервые была запущена в начале 1962 года на PDP-1, подаренном институту компанией Digital Equipment Corporation (DEC).

Самсон закодировал ночное небо между 22½ градусами северной широты и 22½ градусами южной широты на основе данных American Ephemeris and Nautical Almanac. Планетарий отображает все звёзды пятой величины над Кембриджем, штат Массачусетс в их относительной яркости. Звёзды могут быть зафиксированы или двигаться справа налево.

Написана в ассемблере PDP-1, и получила своё название () от стоимости PDP-1 в то время, около $120000 USD. Его предшественник — Expensive Typewriter написан Стивеном Пинер и улучшен Петром Дойч позволяя пользователям управлять TX-0 и PDP-1 напрямую. Expensive Typewriter схож с Colossal Typewriter написанным Джоном Маккарти и Роландом Силвером. Также в течение этого периода, Роберт А. Вагнер написал Expensive Desk Calculator, а Дэвид Гросс создал Expensive Tape Recorder вместе с Аланом Котоком.

Почти оригинальный Spacewar! может быть воспроизведен на функционирующем PDP-1, восстановленным в Музее компьютерной истории в 2004—2006 гг.

Примечание 
 Этот стаб основан на The Mouse That Roared: PDP-1 Celebration Event Lecture 05.15.06 (Google Video), Музей компьютерной истории, 15 мая 2006
 Этот стаб основан на Происхождения Spacewar от Д. М. Грец, Creative Computing, август 1981, и Creative Computing Video & Arcade Games, весна 1983
 Этот стаб основан на Spacewar и Readme на MIT Media Lab
 Emacs и другие редакторы (Google), Эрик Фишер, alt.folklore.computers, 2000

Полный исходный код 
Исходный код был найден здесь.
PDF был найден здесь.

     Stars by prs for s/w 2b
     
     6077/
     /stars 1 * 3/13/62 prs.
     	 decimal
     
     	 define
     mark X, Y
     	 repeat 8, Y=Y+Y
     	 8192-X       Y
     	 terminate
     
     1j,  mark 1537, 371		/87 taur, aldebaran
     	 mark 1762, -189	/19 orio, rigel
     	 mark 1990, 168		/58 orio, betelgeuze
     	 mark 2280, -377	/9 cmaj, sirius
     	 mark 2583, 125		/25 cmin, procyon
     	 mark 3431, 283		/32 leon, regulus
     	 mark 4551, -242	/67 virg, spica
     	 mark 4842, 448		/16 boot, arcturus
     1q,  mark 6747, 196		/53 aqil, altair
     
     2j,  mark 1819, 143		/24 orio, bellatrix
     	 mark 1884, -29		/46 orio
     	 mark 1910, -46		/50 orio
     	 mark 1951, -221	/53 orio
     	 mark 2152, -407	/ 2 cmaj
     	 mark 2230, 375		/24 gemi
     	 mark 3201, -187	/30 hyda, alphard
     	 mark 4005, 344		/94 leon, denebola
     2q,  mark 5975, 288		/55 ophi
     
     3j,  mark   46, 333		/88 pegs, algenib
     	 mark  362, -244  	/31 ceti
     	 mark  490, 338		/99 pisc
     	 mark  566, -375 	/52 ceti
     	 mark  621, 462		/ 6 arie
     	 mark 764, -78		/68 ceti, mira
     	 mark  900, 64		/86 ceti
     	 mark 1007, 84		/92 ceti
     	 mark 1243, -230	/23 erid
     	 mark 1328, -314	/34 erid
     	 mark 1495, 432		/74 taur
     	 mark 1496, 356		/78 taur
     	 mark 1618, 154		/ 1 orio
     	 mark 1644, 52		/ 8 orio
     	 mark 1723, -119	/67 erid
     	 mark 1755, -371	/ 5 leps
     	 mark 1779, -158	/20 orio
     	 mark 1817, -57		/28 orio
     	 mark 1843, -474	/ 9 leps
     	 mark 1860, -8		/34 orio
     	 mark 1868, -407	/11 leps
     	 mark 1875, 225		/39 orio
     	 mark 1880, -136	/44 orio
     	 mark 1887, 480		/123 taur
     	 mark 1948, -338	/14 leps
     	 mark 2274, 296		/31 gemi
     	 mark 2460, 380		/54 gemi
     	 mark 2470, 504		/55 gemi
     	 mark 2513, 193		/ 3 cmin
     	 mark 2967, 154		/11 hyda
     	 mark 3016, 144		/16 hyda
     	 mark 3424, 393		/30 leon
     	 mark 3496, 463		/41 leon, algieba
     	 mark 3668, -357	/nu hyda
     	 mark 3805, 479		/68 leon
     	 mark 3806, 364		/10 leon
     	 mark 4124, -502	/ 2 corv
     	 mark 4157, -387	/ 4 corv
     	 mark 4236, -363	/ 7 corv
     	 mark 4304, -21		/29 virg
     	 mark 4384, 90		/43 virg
     	 mark 4421, 262		/47 virg
     	 mark 4606, -2		/79 virg
     	 mark 4721, 430		/ 8 boot
     	 mark 5037, -356	/ 9 libr
     	 mark 5186, -205	/27 libr
     	 mark 5344, 153		/24 serp
     	 mark 5357, 358		/28 serp
     	 mark 5373, -71		/32 serp
     	 mark 5430, -508	/ 7 scor
     	 mark 5459, -445	/ 8 scor
     	 mark 5513, -78		/ 1 ophi
     	 mark 5536, -101	/ 2 ophi
     	 mark 5609, 494		/27 herc
     	 mark 5641, -236	/13 ophi
     	 mark 5828, -355	/35 ophi
     	 mark 5860, 330		/64 herc
     	 mark 5984, -349	/55 serp
     	 mark 6047, 63		/62 ophi
     	 mark 6107, -222	/64 ophi
     	 mark 6159, 217		/72 ophi
     	 mark 6236, -66		/58 serp
     	 mark 6439, -483        /37 sgtr
     	 mark 6490, 312         /17 aqil
     	 mark 6491, -115        /16 aqil
     	 mark 6507, -482        /41 sgtr
     	 mark 6602, 66          /30 aqil
     	 mark 6721, 236         /50 aqil
     	 mark 6794, 437         /12 sgte
     	 mark 6862, -25         /65 aqil
     	 mark 6914, -344        / 9 capr
     	 mark 7014, 324         / 6 dlph
     	 mark 7318, -137        /22 aqar
     	 mark 7391, 214         / 8 pegs
     	 mark 7404, -377        /49 capr
     	 mark 7513, -18         /34 aqar
     	 mark 7539, 130         /26 pegs
     	 mark 7644, -12         /55 aqar
     	 mark 7717, 235         /42 pegs
     	 mark 7790, -372        /76 aqar
     3q,  mark 7849, 334		/54 pegs, markab
     
     4j,  mark 1, -143 		/33 pisc
     	 mark 54, 447 		/89 pegs
     	 mark 54, -443 		/7 ceti
     	 mark 82, -214 		/8 ceti
     	 mark 223, -254 	/17 ceti
     	 mark 248, 160 		/63 pisc
     	 mark 273, -38 		/20 ceti
     	 mark 329, 167 		/71 pisc
     	 mark 376, 467 		/84 pisc
     	 mark 450, -198 	/45 ceti
     	 mark 548, 113 		/106 pisc
     	 mark 570, 197          /110 pisc
     	 mark 595, -255         /53 ceti
     	 mark 606, -247         /55 ceti
     	 mark 615, 428          / 5 arie
     	 mark 617, 61           /14 pisc
     	 mark 656,  -491        /59 ceti
     	 mark 665, 52           /113 pisc
     	 mark 727, 191          /65 ceti
     	 mark 803, -290         /72 ceti
     	 mark 813, 182          /73 ceti
     	 mark 838, -357         /76 ceti
     	 mark 878, -2           /82 ceti
     	 mark 907, -340         /89 ceti
     	 mark 908, 221          /87 ceti
     	 mark 913, -432         / 1 erid
     	 mark 947, -487         / 2 erid
     	 mark 976, -212         / 3 erid
     	 mark 992, 194          /91 ceti
     	 mark 1058, 440         /57 arie
     	 mark 1076, 470         /58 arie
     	 mark 1087,  -209       /13 erid
     	 mark 1104, 68          /96 ceti
     	 mark 1110, -503        /16 erid
     	 mark 1135, 198         / 1 taur
     	 mark 1148, 214         / 2 taur
     	 mark 1168, 287         / 5 taur
     	 mark 1170, -123        /17 erid
     	 mark 1185, -223        /18 erid
     	 mark 1191, -500        /19 erid
     	 mark 1205, 2           /10 taur
     	 mark 1260, -283        /26 erid
     	 mark 1304, -74         /32 erid
     	 mark 1338, 278         /35 taur
     	 mark 1353, 130         /38 taur
     	 mark 1358, 497         /37 taur
     	 mark 1405, -162        /38 erid
     	 mark 1414,  205        /47 taur
     	 mark 1423, 197         /49 taur
     	 mark 1426, -178        /40 erid
     	 mark 1430, 463         /50 taur
     	 mark 1446, 350         /54 taur
     	 mark 1463, 394         /61 taur
     	 mark 1470, 392         /64 taur
     	 mark 1476, 502         /65 taur
     	 mark 1477, 403         /68 taur
     	 mark 1483, 350		/71 taur
     	 mark 1485, 330		/73 taur
     	 mark 1495, 358		/77 taur
     	 mark 1507, 364		/
     	 mark 1518, -6		/45 erid
     	 mark 1526, 333		/86 taur
     	 mark 1537, 226		/88 taur
     	 mark 1544, -81		/48 erid
     	 mark 1551, 280		/90 taur
     	 mark 1556, 358		/92 taur
     	 mark 1557, -330	/53 erid
     	 mark 1571, -452	/54 erid
     	 mark 1596, -78		/57 erid
     	 mark 1622, 199		/ 2 orio
     	 mark 1626, 124		/ 3 orio
     	 mark 1638, -128	/61 erid
     	 mark 1646, 228		/ 7 orio
     	 mark 1654, 304		/ 9 orio
     	 mark 1669, 36		/10 orio
     	 mark 1680, -289	/64 erid
     	 mark 1687, -167	/65 erid
     	 mark 1690, -460	/
     	 mark 1690, 488		/102 taur
     	 mark 1700, 347		/11 orio
     	 mark 1729, 352		/15 orio
     	 mark 1732, -202	/69 erid
     	 mark 1750, -273	/ 3 leps
     	 mark 1753, 63		/17 orio
     	 mark 1756, -297	/ 4 leps
     	 mark 1792, -302	/ 6 leps
     	 mark 1799, -486	/
     	 mark 1801, -11		/22 orio
     	 mark 1807, 79		/23 orio
     	 mark 1816, -180	/29 orio
     	 mark 1818, 40		/25 orio
     	 mark 1830, 497		/114 taur
     	 mark 1830, 69		/30 orio
     	 mark 1851, 134		/32 orio
     	 mark 1857, 421		/119 taur
     	 mark 1861, -168	/36 orio
     	 mark 1874, 214		/37 orio
     	 mark 1878, -132	/
     	 mark 1880, -112	/42 orio
     	 mark 1885, 210		/40 orio
     	 mark 1899,-60		/48 orio
     	 mark 1900, 93		/47 orio
     	 mark 1900, -165	/49 orio
     	 mark 1909, 375		/126 taur
     	 mark 1936, -511	/13 leps
     	 mark 1957, 287		/134 taur
     	 mark 1974, -475	/15 leps
     	 mark 1982, 461		/54 orio
     	 mark 2002, -323	/16 leps
     	 mark 2020, -70		/
     	 mark 2030, 220		/61 orio
     	 mark 2032, -241	/ 3 mono
     	 mark 2037, 458		/62 orio
     	 mark 2057, -340	/18 leps
     	 mark 2059, 336		/67 orio
     	 mark 2084, 368		/69 orio
     	 mark 2084, 324		/70 orio
     	 mark 2105, -142	/ 5 mono
     	 mark 2112, -311	/
     	 mark 2153, 106		/ 8 mono
     	 mark 2179, 462		/18 gemi
     	 mark 2179, -107	/10 mono
     	 mark 2184, -159	/11 mono
     	 mark 2204, 168		/13 mono
     	 mark 2232, -436	/ 7 cmaj
     	 mark 2239, -413	/ 8 cmaj
     	 mark 2245, -320	/
     	 mark 2250, 227		/15 mono
     	 mark 2266, 303		/30 gemi
     	 mark 2291, 57		/18 mono
     	 mark 2327, 303		/38 gemi
     	 mark 2328, -457	/15 cmaj
     	 mark 2330, -271	/14 cmaj
     	 mark 2340, -456	/19 cmaj
     	 mark 2342, -385	/20 cmaj
     	 mark 2378, -93		/19 mono
     	 mark 2379, 471		/43 gemi
     	 mark 2385, -352	/23 cmaj
     	 mark 2428, -8		/22 mono
     	 mark 2491, -429	/
     	 mark 2519, 208		/ 4 cmin
     	 mark 2527, 278		/ 6 cmin
     	 mark 2559, -503	/
     	 mark 2597, -212	/26 mono
     	 mark 2704, -412	/
     	 mark 2709, -25		/28 mono
     	 mark 2714, 60		/
     	 mark 2751, -61		/29 mono
     	 mark 2757, -431	/16 pupp
     	 mark 2768, -288	/19 pupp
     	 mark 2794, 216		/17 canc
     	 mark 2848, -82		/
     	 mark 2915, 138		/ 4 hyda
     	 mark 2921, 84		/ 5 hyda
     	 mark 2942, -355	/ 9 hyda
     	 mark 2944, 497		/43 canc
     	 mark 2947, 85		/ 7 hyda
     	 mark 2951, -156	/
     	 mark 2953, 421		/47 canc
     	 mark 2968, -300	/12 hyda
     	 mark 2976, 141		/13 hyda
     	 mark 3032, 279		/65 canc
     	 mark 3124, 62		/22 hyda
     	 mark 3157, -263	/26 hyda
     	 mark 3161, -208	/27 hyda
     	 mark 3209, -53		/31 hyda
     	 mark 3225, -17		/32 hyda
     	 mark 3261, 116		/
     	 mark 3270, -16		/35 hyda
     	 mark 3274, -316	/38 hyda
     	 mark 3276, 236		/14 leon
     	 mark 3338, -327	/39 hyda
     	 mark 3385, 194		/29 leon
     	 mark 3415, -286	/40 hyda
     	 mark 3428, 239		/31 leon
     	 mark 3429, 3		/15 sext
     	 mark 3446, -270	/41 hyda
     	 mark 3495, 455		/40 leon
     	 mark 3534, -372	/42 hyda
     	 mark 3557, -3		/30 sext
     	 mark 3570, 223		/47 leon
     	 mark 3726, -404	/al crat
     	 mark 3736, -44		/61 leon
     	 mark 3738, 471		/60 leon
     	 mark 3754, 179		/63 leon
     	 mark 3793, -507	/11 crat
     	 mark 3821, -71		/74 leon
     	 mark 3836, -324	/12 crat
     	 mark 3846, 150		/77 leon
     	 mark 3861, 252		/78 leon
     	 mark 3868, -390	/15 crat
     	 mark 3935, -211	/21 crat
     	 mark 3936, -6 		/91 leon
     	 mark 3981, -405	/27 crat
     	 mark 3986, 161		/ 3 virg
     	 mark 3998, 473		/93 leon
     	 mark 4013, 53		/ 5 virg
     	 mark 4072, 163		/ 8 virg
     	 mark 4097, 211		/ 9 virg
     	 mark 4180, -3		/15 virg
     	 mark 4185, 418		/11 coma
     	 mark 4249, -356	/ 8 corv
     	 mark 4290, -170	/26 virg
     	 mark 4305, 245		/30 virg
     	 mark 4376, -205	/40 virg
     	 mark 4403, 409		/36 coma
     	 mark 4465, -114	/51 virg
     	 mark 4466, 411		/42 coma
     	 mark 4512, -404	/61 virg
     	 mark 4563, -352	/69 virg
     	 mark 4590, -131	/74 virg
     	 mark 4603, 95		/78 virg
     	 mark 4679, 409		/ 4 boot
     	 mark 4691, 371		/ 5 boot
     	 mark 4759, 46		/93 virg
     	 mark 4820, 66		/
     	 mark 4822, -223	/98 virg
     	 mark 4840, -126	/99 virg
     	 mark 4857, -294	/100 virg
     	 mark 4864, 382		/20 boot
     	 mark 4910, -41		/105 virg
     	 mark 4984, 383		/29 boot
     	 mark 4986, 322		/30 boot
     	 mark 4994, -119	/107 virg
     	 mark 5009, 396		/35 boot
     	 mark 5013, 53		/109 virg
     	 mark 5045, 444		/37 boot
     	 mark 5074, -90		/16 libr
     	 mark 5108, 57		/110 virg
     	 mark 5157, -442	/24 libr
     	 mark 5283, -221	/37 libr
     	 mark 5290, -329	/38 libr
     	 mark 5291, 247		/13 serp
     	 mark 5326, -440	/43 libr
     	 mark 5331, 455		/21 serp
     	 mark 5357, 175		/27 serp
     	 mark 5372, 420		/35 serp
     	 mark 5381, 109		/37 serp
     	 mark 5387, 484		/38 serp
     	 mark 5394, -374	/46 libr
     	 mark 5415, 364		/41 serp
     	 mark 5419, -318	/48 libr
     	 mark 5455, -253	/xi scor
     	 mark 5467, -464	/ 9 scor
     	 mark 5470, -469	/10 scor
     	 mark 5497, -437	/14 scor
     	 mark 5499, -223	/15 scor
     	 mark 5558, 29		/50 serp
     	 mark 5561, 441		/20 herc
     	 mark 5565, -451	/ 4 ophi
     	 mark 5580, 325		/24 herc
     	 mark 5582, -415	/ 7 ophi
     	 mark 5589, -186	/ 3 ophi
     	 mark 5606, -373	/ 8 ophi
     	 mark 5609, 50		/10 ophi
     	 mark 5610, -484	/ 9 ophi
     	 mark 5620, 266		/29 herc
     	 mark 5713, -241	/20 ophi
     	 mark 5742, 235		/25 ophi
     	 mark 5763, 217		/27 ophi
     	 mark 5807, 293		/60 herc
     	 mark 5868, -8		/41 ophi
     	 mark 5888, -478	/40 ophi
     	 mark 5889, -290	/53 serp
     	 mark 5924, -114	/
     	 mark 5925, 96		/49 ophi
     	 mark 5987, -183	/57 ophi
     	 mark 6006, -292	/56 serp
     	 mark 6016, -492	/58 ophi
     	 mark 6117, -84		/57 serp
     	 mark 6117, 99		/66 ophi
     	 mark 6119, 381		/93 herc
     	 mark 6119, 67		/67 ophi
     	 mark 6125, 30		/68 ophi
     	 mark 6146, 57		/70 ophi
     	 mark 6158, 198		/71 ophi
     	 mark 6170, 473		/102 herc
     	 mark 6188, -480	/13 sgtr
     	 mark 6234, 76		/74 ophi
     	 mark 6235, 499		/106 herc
     	 mark 6247, -204	/xi scut
     	 mark 6254, -469	/21 sgtr
     	 mark 6255, 494		/109 herc
     	 mark 6278, -333	/ga scut
     	 mark 6313, -189	/al scut
     	 mark 6379, 465		/110 herc
     	 mark 6382, -110	/be scut
     	 mark 6386, 411		/111 herc
     	 mark 6436, 93		/63 serp
     	 mark 6457, 340		/13 aqil
     	 mark 6465, -134	/12 aqil
     	 mark 6478, -498	/39 sgtr
     	 mark 6553, 483		/ 1 vulp
     	 mark 6576, -410	/44 sgtr
     	 mark 6576, -368	/46 sgtr
     	 mark 6607, 3		/32 aqil
     	 mark 6651, 163		/38 aqil
     	 mark 6657, 445		/ 9 vulp
     	 mark 6665, -35		/41 aqil
     	 mark 6688, 405		/ 5 sgte
     	 mark 6693, 393		/ 6 sgte
     	 mark 6730, 416		/ 7 sgte
     	 mark 6739, 430		/ 8 sgte
     	 mark 6755, 17		/55 aqil
     	 mark 6766, 187		/59 aqil
     	 mark 6772, 140		/60 aqil
     	 mark 6882, 339		/67 aqil
     	 mark 6896, -292	/ 5 capr
     	 mark 6898, -292	/ 6 capr
     	 mark 6913, -297	/ 8 capr
     	 mark 6958, -413	/11 capr
     	 mark 6988, 250		/ 2 dlph
     	 mark 7001, 326		/ 4 dlph
     	 mark 7015, -33		/71 aqil
     	 mark 7020, 475		/29 vulp
     	 mark 7026, 354		/ 9 dlph
     	 mark 7047, 335		/11 dlph
     	 mark 7066, 359		/12 dlph
     	 mark 7067, -225	/ 2 aqar
     	 mark 7068, -123	/ 3 aqar
     	 mark 7096, -213	/ 6 aqar
     	 mark 7161, -461	/22 capr
     	 mark 7170, -401	/23 capr
     	 mark 7192, -268	/13 capr
     	 mark 7199, 222		/ 5 equl
     	 mark 7223, 219		/ 7 equl
     	 mark 7230, 110		/ 8 equl
     	 mark 7263, -393	/32 capr
     	 mark 7267, 441		/ 1 pegs
     	 mark 7299, -506	/36 capr
     	 mark 7347, -453	/39 capr
     	 mark 7353, -189	/23 aqar
     	 mark 7365, -390	/40 capr
     	 mark 7379, -440	/43 capr
     	 mark 7394, 384		/ 9 pegs
     	 mark 7499, -60		/31 aquar
     	 mark 7513, 104		/22 pegs
     	 mark 7515, -327	/33 aqar
     	 mark 7575, -189	/43 aqar
     	 mark 7603, -43		/48 aqar
     	 mark 7604, 266		/31 pegs
     	 mark 7624, 20		/52 aquar
     	 mark 7639, 96		/35 pegs
     	 mark 7654, -255	/57 aqar
     	 mark 7681, -14		/62 aqar
     	 mark 7727, -440	/66 aqar
     	 mark 7747, 266		/46 pegs
     	 mark 7761, -321	/71 aqar
     	 mark 7779, -185	/73 aqar
     	 mark 7795, 189		/50 pegs
     	 mark 7844, 75		/ 4 pisc
     	 mark 7862, 202		/55 pegs
     	 mark 7874, -494	/88 aqar
     	 mark 7903, -150	/90 aqar
     	 mark 7911, -219	/91 aqar
     	 mark 7919, 62		/ 6 pisc
     	 mark 7923, -222	/93 aqar
     	 mark 7952, -470	/98 aqar
     	 mark 7969, -482	/99 aqar
     	 mark 7975, 16		/ 8 pisc
     	 mark 7981, 133		/10 pisc
     	 mark 7988, 278		/70 pegs
     	 mark 8010, -489	/101 aqar
     	 mark 8049, 116		/17 pisc
      	 mark 8059, -418	/104 aqar
     	 mark 8061, 28		/18 pisc
     	 mark 8064, -344	/105 aqar
     	 mark 8159, 144		/28 pisc
     	 mark 8174, -149	/30 pisc
     4q,  mark 8188, -407	/ 2 ceti
     
     	 start 4

Примечания

См. также 
 PDP-1
 Spacewar!
 Expensive Typewriter
 Expensive Desk Calculator
 Expensive Tape Recorder

Компьютерные игры 1962 года
Виртуальные планетарии